Meirionnydd Nant Conwy peut désigner :
 Meirionnydd Nant Conwy, une circonscription de l’Assemblée utilisée entre 1999 et 2003 pour les élections de l’Assemblée nationale du pays de Galles ;
 , une circonscription du Parlement britannique utilisée de 1983 à 2005 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi